Dancé kan syfta på:
 Dancé, Loire – en kommun i departementet Loire i regionen Rhône-Alpes i centrala Frankrike
 Dancé, Orne – en kommun i departementet Orne i regionen Basse-Normandie i nordvästra Frankrike